Стю́арт Брюс Гри́нвуд (; род. 12 августа 1956, Руэн-Норанда, Канада) — канадский киноактёр, кинопродюсер и музыкант. Наиболее известен благодаря ролям в таких фильмах, как «Звездный путь», «Я, робот», «Двойной просчёт», «Земное ядро: Бросок в преисподнюю», «Белый плен», «Дежа вю» и «Тринадцать дней».

Ранние годы 
Стюарт Брюс Гринвуд родился в канадском городе Руэн-Норанда (Квебек) в семье Мэри Сильвии (урождённой Ледингем), медсестры, которая работала в отделении расширенной медицинской помощи, и Хью Джона Гринвуда, геофизика из Ванкувера и профессора, преподававшего в Принстонском университете.

Карьера 
Гринвуд начал свою актёрскую карьеру в 1977 году. Актёр сыграл выдающиеся роли в отмеченных наградами фильмах Атома Эгояна «Экзотика», «Славное будущее» и «Арарат». Он появился в культовом молодёжном фильме 1980-х годов «Магазин бикини в Малибу», снялся в фильме «Динозавр Ми-ши: Хозяин озера», сыграл роль в фильме «Самый быстрый «Индиан»», а также снялся в биографическом фильме о Бобе Дилане «Меня там нет». Также Брюс появился в картине «Ужин с придурками» в роли жёсткого руководители, который устраивает ужин для «идиотов».

На телевидении у Гринвуда были роли в сериалах «Сент-Элсвер», «Тихая пристань», а также главная роль в сериале UPN «Человек ниоткуда». Он также снялся в одном из эпизодов популярного канадского телесериала «Дорога в Эйвонли», за роль в котором получил премию «Джемини» в номинации «Лучший приглашённый актёр в сериале». 10 июня 2007 года состоялась премьера сериала HBO «Джон из Цинциннати» с Гринвудом в главной роли.

Брюс также исполнил роль президента Соединённых Штатов Америки в фильме «Сокровище нации: Книга тайн». Кроме того, он воплотил образ барабанщика рок-группы The Beach Boys Денниса Уилсона в картине Summer Dreams: The Story of the Beach Boys.

В 2009 году актёр работал с австралийским режиссёром Брюсом Бересфордом, сыграв роль Бена Стивенсона (художественного руководителя Хьюстонского балета) в получившем признание критиков фильме «Последний танцор Мао». Гринвуд озвучивал Бэтмена в мультфильме «Бэтмен: Под красным колпаком», мультсериале «Юная Лига Справедливости» и короткометражном мультфильме «Бэтмен: Смерть в семье». В 2011 году озвучил Повелителя в видеоигре Call of Duty: Modern Warfare 3.

Брюс Гринвуд сыграл главную роль в хоррор-триллере «Камера 213», исполнил главную роль в сериале «Река», созданного Стивеном Спилбергом в 2012 году на канале ABC, а также сыграл роль адмирала Кристофера Пайка в фильме «Стартрек: Возмездие» Дж. Дж. Абрамса. В 2015 году Гринвуд сыграл роль Ричарда Бургхоффа в последнем сезоне сериала «Безумцы».

Личная жизнь 
Брюс Гринвуд женат на Сьюзан Девлин, проживает в Лос-Анджелесе.

Фильмография

Кино

Телевидение

Игры

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Спутник»
Актёры телевидения Канады